Krivodol (Bulgarije), een Bulgaarse gemeente
 Krivodol (Mostar), een plaats in de gemeente Mostar, Bosnië-Herzegovina
 Krivodol (Podbablje), een plaats in de Kroatische gemeente Podbablje